Sharifabad – città dell'Iran nella provincia di Teheran
Sharifabad – città dell'Iran nella provincia di Yazd
Sharifabad – città dell'Iran nella provincia di Zanjan